Коноган (Conogan, VI век) — святой, настоятель монастыря и второй епископ Кемпера. День памяти — 16 октября.

Биография 
Святой Коноган прибыл в Бретань из Уэльса, вероятно, в составе группы товарищей святого Павла Аврелиана. Он основал монастырь неподалёку от Ландерно (Landerneau), на берегах  (Élorn), в  (Beuzit-Conogan). Предание гласит, что он пребывал под окормлением св. Гвеноле (Gwénolé), отчего его почитание особо распространено в  (Landévennec).

Из-за своего влияния он стал вторым или третьим епископом Корнуайским. В 461 году он принял участие в соборе в Туре под именем Венеканд (Venecandus), а в 468 году — в соборе в Ванне под именем Альбин (Albinus).

Зарекомендовавший себя целителем, он собирал толпы. Часовня святого Коногана и одноименное кладбище на окраине Кемпера, район зеленой мельницы (quartier du Moulin Vert), напоминают место, где он являл свои дары, особенно для облегчения лихорадки.

Почитание 
Св. Коноган — покровитель храма в прежнем приходе  (Beuzit-Saint-Conogan). Часовни, освящённые в его честь, имеются в селениях Бёзек-Кап-Сизён (Beuzec-Cap-Sizun) и  (Penhars). Часовни в селениях Болазек (Bolazec), Пломлен (Plomelin) и  (Spézet) утрачены.

Галерея

Ссылки 
 Св. Коноган из епархии Кемпер и Лион

Святые Бретани
Святые Уэльса
Католические святые
Христианские святые VI века
Епископы Кемпера